Dancer – singolo di Gino Soccio del 1979 
 Dancer – web application framework

Pagine correlate 
The Dancer